Pereira kan som auktorsförkortning betyda:

 Guido Pereira
 Huascar Pereira

Robotskapade auktorsförkortningar